Le tournoi de tennis de San Antonio est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du 8 au .

Kathy Jordan remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Siegel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Wendy White.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Antonio
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
San Antonio
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en janvier 1979